Indiansommar kan syfta på:

 Indiansommar – en period med sommarlikt väder under hösten
 Indiansommar (film) – en amerikansk-kanadensisk film från 1993, originaltitel Indian Summer
 Indiansommar (musikalbum) – ett album från 2006 av Roger Karlsson
 Indiansommar (roman) – en roman från 1988 av Jan Arvid Hellström
 Indiansommar (tecknad serie) – en tecknad serie av Hugo Pratt och Milo Manara